Соревнования в плавании на открытой воде на дистанции 10 км на Олимпиаде 2008 года прошли 20 августа в Олимпийском гребном парке Шуньи. В этой дисциплине впервые разыгрывались олимпийские медали. Золото выиграла фаворитка старта 3-кратная чемпионка мира на этой дистанции (2006, 2007 и 2008) 19-летняя россиянка Лариса Ильченко. Это было единственное золото, завоёванное сборной России во всех дисциплинах плавания на Играх в Пекине. Второе и третье место заняли пловчихи из Великобритании.

24-летняя южноафриканка Натали дю Туа, у которой в 2001 году в результате аварии была ампутирована по колено левая нога, заняла 16-е место среди 25 участниц.

Медалисты

Результаты 
20 августа, 9:00 по местному времени (UTC+8)

 DNF — не финишировал

Примечания

Ссылки 

Марафон, женщины, 10 км